Monkey Business – album studyjny zespołu The Black Eyed Peas
 Monkey Business – album studyjny piosenkarki Margaret
 Monkey Business – singel Margaret
 Monkey Business – polski zespół rockandrollowy
 Monkey Business – czeski zespół popowo-funkowy
 Monkey Business (polski tytuł Małpi interes) – amerykański film z 1931 roku
 Monkey Business (polski tytuł Małpia kuracja) – amerykański film z 1952 roku